Leonard hace referencia a:

Abreviatura científica para el botánico Emery Clarence Leonard.
 G.Léonard - Guy Léonard (1927).
 J.Léonard - Jean Joseph Gustave Léonard (1920).
 K.J.Leonard - Kurt J. Leonard fl. (1974).
 S.W.Leonard - Steven W. Leonard (1943).

Leonard Bernstein, compositor y director de orquesta estadounidense.
Leonard Maltin, cineasta estadounidense.
Leonard, del juego de Drakengard, es un hombre muy sabio, aunque está corroído por la culpabilidad de la muerte de sus hermanos. Hace un pacto con el hada, pero por otra parte pierde la vista. Además a él no le interesa mucho este pacto debido a su debilidad moral.
Leonard Hofstadter, personaje de ficción de la serie The Big Bang Theory.

Véase también 
 Leonardo (nombre)